Ibarreche ist der Familienname folgender Personen:

 Lázaro Ibarreche (1894–1959), spanischer Sportler
 Martín Ibarreche (* 1943), mexikanischer Fußballspieler auf der Position eines Verteidigers